Příjmení Adamec, přechýleně Adamcová, nosí více osobností:

 Antonín Adamec (1853–1913) – český římskokatolický kněz, pedagog, literát a kanovník
 Čeněk Adamec (1916–1997) – český sociolog
 Emil Adamec (* 1972) – český sochař a architekt
 Emil Adamec (fotbalista) (* 1938) – slovenský fotbalista, bratr Jozefa
 Ervín Adamec (1909–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS
 František Adamec – více různých osob (rozcestník)
 Igor Adamec (* 1964) – slovenský divadelní a televizní herec
 Ivan Adamec (* 1960) – český politik
 Jaromír Adamec (* 1940) – český historik umění, učitel dějin umění na Pedagogické fakultě UK 
 Jaromír Adamec (zpěvák) (* 1968) – český muzikálový zpěvák
 Jiří Adamec – více různých osob (rozcestník)
 Josef Adamec (1909–1939) – český studentský funkcionář popravený v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1939
 Joseph Victor Adamec (1935–2019) – americký římskokatolický kněz slovenského původu
 Jozef Adamec (1942–2018) – československý fotbalista a trenér, bratr Emila
 Ladislav Adamec (1926–2007) – komunistický funkcionář a člen vlády, český a československý premiér
 Luboš Adamec – více různých osob (rozcestník)
 Lukáš Adamec (* 1987) – slovenský zpěvák a sportovec
 Miloš Adamec (* 1959) – český chirurg, profesor medicíny a fotbalista
 Petr Adamec (klavírista) (* 1941) – český klavírista
 Petr Adamec (plavec) (* 1960) – český plavec
 Quido Adamec (1924–2007) – český hokejový rozhodčí
 Petr Adamec (plavec) (* 1960) – český plavec
 Vítězslav Adamec (* 1991) – český památkář, hudebník a politik Pirátů
 Vojtěch Adamec (1933–2011) – český sochař
 Zdeněk Adamec (1984–2003) – student z Humpolce, který se upálil v Praze na Václavském náměstí
 Zdeněk Adamec (atlet) (* 1956) – český oštěpař

v přechýleném tvaru
 Eva Adamcová (1895–1972) – česká herečka a překladatelka
 Jiřina Adamcová (1927–2019) – česká malířka a grafička
 Martina Adamcová (* 1966) – česká herečka a moderátorka
 Michaela Adamcová (* 1966) – česká profesorka a patologické psychologie

jiné významy
 Adamcova míra – rámková míra používaná ve včelařství

Související články 
 Adam – mužské rodné jméno i příjmení
 Adam (rozcestník)
 Adams
 Adamson

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení